e 
Ilha Grande da Terra do Fogo — ilha da Terra do Fogo, dividida entre Argentina e Chile.

Ilha Grande (Piauí) — município do Piauí.
Ilha Grande do Gurupá — segunda maior ilha do Delta do Amazonas.
Parque Nacional de Ilha Grande - unidade de conservação no rio Paraná.
Ilha Grande (Angra dos Reis) — ilha no estado do Rio de Janeiro.
Ilha Grande (Santa Catarina) — ilha de Santa Catarina.
Ilha Grande (São Paulo) — ilha no rio Paraná, São Paulo.
Ilha Grande (Palmares do Sul) — ilha pertencente ao município de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul.
Ilha Grande — antiga denominação do município de Jardinópolis.

 Ilha Grande de Chiloé - maior ilha do arquipélago de Chiloé.

Ilha Grande (Panamá) — um ilha do Panamá no mar do Caribe.

Desambiguação